Trombose, de aandoening dat er in een bloedvat een bloedstolsel, de zogenaamde trombus, gevormd wordt
Thrombus (geslacht), een geslacht van sponsdieren uit de klasse van de Demospongiae (gewone sponzen).